Mauricio Ortega (discuswerper), Colombiaans discuswerper
 Mauricio Ortega (wielrenner), Colombiaans wielrenner